Тавропос — греческий топоним. Может означать:

 Тавропос — река.
 Тавропос (водохранилище) — водохранилище.
 Тавропос (Кардица) — деревня.

См. также 
 Лимни-Пластира